Jankowa ist der Familienname folgender Personen:

 Eliza Jankowa (* 1994), bulgarische Ringerin
 Wanessa Jankowa (* 2001), bulgarische Leichtathletin